Игор Ласицки (; родился 26 июня 1995 года в Валбжих, Польша) — польский футболист, защитник клуба «Погонь» (Щецин).

Клубная карьера 
Ласицки — воспитанник клубов «Гурник» и «Заглембе». В 2012 году после юношеского чемпионата Европы, его пригласили в итальянский «Наполи». Полтора сезона Ласицки провёл в молодёжной команде клуба, а в 2013 году был включён в заявку основы на сезон. 18 мая 2014 года в матче против «Эллас Верона» он дебютировал в итальянской Серии A. После этого на протяжении нескольких сезонов для получения игровой практики Игор выступал на правах аренды за команды Серии C «Губбио», «Мачератезе» и «Римини».

В начале 2017 года Ласицки на правах аренды перешёл в «Карпи». 25 февраля в матче против «Виртус Энтелла» дебютировал в итальянской Серии B.

Летом 2017 года Ласицки вернулся на родину, на правах аренды став игроком плоцкой «Вислы». 30 июля в матче против «Арки» он дебютировал в польской Экстраклассе. 4 ноября в поединке против «Ягеллонии» Игор забил свой первый гол за «Вислу».

Международная карьера 
В 2012 году Ласицки завоевал бронзовые медали на юношеском чемпионате Европы в Словении. На турнире он сыграл в матчах против команд Бельгии, Словении, Нидерландов и Германии.

В 2017 году в составе молодёжной сборной Польши Ласицки принял участие в домашнем молодёжном чемпионате Европы. На турнире он был запасным и на поле не вышел.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway
 Профиль на sports.ru

Футболисты Польши
Игроки сборной Польши по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Наполи»
Игроки ФК «Карпи»
Игроки ФК «Губбио»
Игроки ФК «Мачератезе»
Игроки ФК «Римини»
Игроки ФК «Висла» Плоцк
Игроки ФК «Погонь» Щецин